Iemand die een opleiding op academisch niveau heeft afgerond
 Academielid, lid van een nationale academie van wetenschappen